Жирона — місто, розташоване в Автономній області Каталонія в Іспанії.
 Жирона — провінція в Автономній області Каталонія в Іспанії.
 Жирона (футбольний клуб) — іспанський футбольний клуб із міста Ал-Прат-да-Любрагат.
 Жирона — іспанський баскетбольний клуб із однойменного міста.
 Жирона (аеропорт) — аеропорт поблизу міста Жирона.

Багатозначні терміни